

Geografia

Austria 
 Brunn am Gebirge – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling
 Brunn an der Wild – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 Brunn – dzielnica Norymbergi
 Brunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Brunn – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Brunn – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Polska 

 Brunn – do 1945 nazwa wsi Bezrzecze, powiat policki, woj. zachodniopomorskie

Szwecja 

 Brunn – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Sztokholm, w gminie Värmdö.

Zobacz też 
 Bad Fischau-Brunn
 Pölfing-Brunn